Zamudio, palabra de origen vasco, puede referirse a:

Lugares
 Zamudio, anteiglesia y municipio de Vizcaya, País Vasco, España.
 Apeadero Zamudio,  estación ferroviaria en el partido de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Personas
 Adela Zamudio (1854-1928),  escritora y poetisa boliviana
 Antonio Zamudio, actor mexicano de teatro, cine y televisión,
 Daniel Zamudio (1987-2012), joven chileno homosexual asesinado en 2012, que se ha convertido en  el símbolo contra la violencia homofóbica en su país.
 Máximo de Zamudio, militar argentino de la guerra de la Independencia.
 Sergio Zamudio, botánico mexicano, nacido en 1953.

Justicia
 Ley Zamudio, ley chilena contra la discriminación, promulgada en 2012 luego del asesinato del joven anteriormente nombrado, Daniel Zamudio.

Televisión 
 Zamudio: Perdidos en la noche, miniserie chilena estrenada en 2015 y basada en el asesinato de Daniel Zamudio.

Deportes
 Sociedad Deportiva Zamudio, un club de fútbol vasco de la localidad de Zamudio